Ulrich III van Karinthië, hertog van Karinthië (1256-1269)
 Ulrich III van Württemberg, graaf van Württemberg (1325-1344)
 Ulrich III van Hanau, graaf van Hanau (1346-1369/1370)
 Ulrich van Mecklenburg-Güstrow, hertog van Mecklenburg-Güstrow (1555-1603)